Пак Витольд Витольдович (20 мая 1935, Сталино — 25 декабря 2002, Донецк) — советский и украинский математик, горный инженер и педагог, автор более 120 изобретений. Сын академика АН Украины Витольда Степановича Пака.

Биография 

В 1958 году окончил обучение в Донецком индустриальном институте по специальности «Горные машины». До 1976 года работал в НИИ горной механики АН УССР имени Н. Г. Федорова, возглавлявшего лабораторию центробежных вентиляторов.

Уже в первые годы работы Витольд Витольдович создал принципиально новые аэродинамические схемы центробежных вентиляторов, которые могли полностью обеспечить проветривания глубоких и сверхглубоких угольных шахт Донбасса и СССР. КПД разработанных им и его коллегами вентиляторов составлял 84-85%, это позволило вывести отрасль на мировой уровень.

1963 года Витольд Витольдович защитил в московском ИГД имени Скочинского кандидатскую диссертацию на тему "Исследование некоторых закономерностей рабочего процесса колес высоко экономических центробежных вентиляторов и метод определения оптимального режима их работы»". Результаты дальнейших исследований составили основу докторской диссертации на тему "Аэродинамические исследования и расчет шахтных элементов вентиляционных установок с центробежными вентиляторами»", ее Же защитил в 1971 году.

Впоследствии Витольд Витольдович и его коллеги работали над созданием ряда шахтных вентиляторов, которые бы можно было эксплуатировать в низкотемпературных условиях, в том числе на крайнем севере. Ими разработан самый большой в мире вентилятор такого класса «Север», который позволил осуществлять эффективное проветривание шахт в Норильске. За эти достижения 1981 года Витольд Витольдович награжден Государственной премией СССР, а в 1982 году — золотой медалью ВДНХ Украины.

Еще одно важное направление исследовательской и изобретательской деятельности Пака — применение «гибких» элементов в вентиляторах, где Витольд Витольдович совершил несколько изобретений, защищенных авторскими правами, запатентованными. За работу в этом направлении в 1987 году Всемирная организация интеллектуальной собственности при ООН наградила В.  Пака почетным дипломом.

Работал заведующим кафедрой высшей математики Донецкого политехнического института. Стал председателем научно-методической комиссии по математике при Министерстве образования и науки Украины. 1993 года он стал членом национального Совета по математике и механике Минвуза Украины. От создания ВАК Украины стал членом экспертного совета горного профиля. За выдающиеся достижения в образовании и активное участие в становлении промышленного потенциала Украины 1992 года получил звание «Заслуженного деятеля науки и техники Украины». 22 апреля 1994 года избран академиком Инженерной академии Украины по специальности «Геология, добыча и переработка полезных ископаемых», а 25 февраля 1997 года — членом-корреспондентом Академии горных наук Украины.

25 декабря 2002 года Витольд Витольдович Пак умер после болезни.

Интересные факты 
 В студенческие годы дружил с Анатолием Соловьяненко, вместе с которым посещал уроки вокала Александра Коробейченко, оперного певца.

Основные труды 

В целом Витольд Витольдович Пак опубликовал свыше 400 научных работ, среди них 9 монографий. Он подготовил 4 доктора и 8 кандидатов технических наук. Автор более 120 изобретений.

 Некоторые монографии
 «Элементы шахтных вентиляционных установок главного проветривания» (М: Недра. 1972)
 «Шахтные центробежные вентиляторы» (М: Недра. 1976)
 Пак В. В., Носенко Ю. Л Высшая математика : Учебник. — Д.: Сталкер, 1997. — 560 с.

Награды, звания и память 
 Государственная премия СССР (1981)
 Золотая медаль ВДНХ Украины (1982)
 Почетный диплом Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (1987)
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (1992)
 Кафедра высшей математики ДонНТУ носит имя.  Пака.
 Учреждена стипендия имени  Пака в ДонНТУ, которой ежегодно награждается студенты второго курса университета, продемонстрировавших успехи в математике и научном творчестве.

Примечания

Ссылки 
 "Ковалевская В.И." Биография и полный хронологический библиографический показатель опубликованных работ
 Проект «Светлой памяти Витольда Витольдовича Пака посвящается...»
 Фильм "Памяти Учителя: Витольд Витольдович Пак"
 Витольд Витольдович Пак (1935 — 2002)
 Пак Витольд Витольдович — сайт аспирантов ДонНТУ
 Календарь знаменательных и памятных дат Донецкой области. 2010 год [Текст] / Донец. обл. универс. наук. б-ка им. Н. К. Крупской; сост. И. В. Гайдишева; ред. А. В. Рязанцева, Т. С. Литвин; наук. ред. А. В. Башун, Н. П. Авдеенко; отв. за вып. Л. А. Новакова. – Донецк: Сх. вид. дом, 2009. – 98 с.

Родившиеся в Донецке
Преподаватели ДонНТУ
Математики СССР
Горные инженеры СССР
Изобретатели СССР
Заслуженные деятели науки и техники Украины
Выпускники Донецкого технического университета
Умершие в Донецке
Похороненные на кладбище «Донецкое море»
Персоналии:Академия горных наук Украины